4. Pokal Vitranc je med 27. in 28. februarjem 1965 gostil FIS 1A tekmovanje v Kranjski Gori.

Uradni rezultati

Veleslalom 
27. februarja je bil na sporedu najdaljši veleslalom v zgodovini Vitranca z viš. razliko 590 m.

Slalom 
28. februarja je potekal še slalom. Prvi tek je bil na progi "Bedanc", drugi pa na "Vitrancu", obe z višinsko razliko 180 m.

Sklici

Pokal Vitranc
1965 v športu
1965 v Sloveniji

en:4th Vitranc Cup (1965)